Suffield (Norfolk), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Norfolk
Suffield (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut